Katunino () ist der Name folgender Ortschaften in Russland:

  Katunino (Archangelsk), Siedlung in der Oblast Archangelsk 
  Katunino (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
  Katunino (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda